Csehország
 Borovany, település a České Budějovice-i járásban
 Borovany, település a Píseki járásban